

Sciences et techniques 
 Gy est le symbole du gray, l'unité SI de dose de rayonnements absorbée.
 Gy est aussi, dans les textes en anglais, le symbole du giga-year (le milliard d'années, de symbole international Ga), une unité non-SI.

Lettres et sciences humaines 
 Gy est une lettre de l'alphabet hongrois ; voir : Consonne occlusive palatale voisée.

Culture et société 
 Gy est un mot d'argot parisien à l'origine incertaine (peut-être « j'y vais »), qui signifie « oui », « d'accord », « allons-y », « ça marche »

Anthroponyme

Patronyme 

 Pierre Gy (1924-2015), un chimiste et statisticien français ;
 Pierre-Marie Gy O.P. (1922-2004), un religieux français, historien et théologien de la liturgie.

Pseudonyme 
 Chrysologue de Gy est le nom en religion de Noël Andrey (1728-1808), un capucin, astronome, cartographe et géologue français.

Toponyme

France 
 Gy, une commune de la Haute-Saône, chef-lieu du canton de Marnay ;
 le Gy, une rivière du nord de la France ;
 Gy-en-Sologne, une commune de Loir-et-Cher ;
 Gy-l'Évêque, une commune de l'Yonne ;
 Gy-les-Nonains, une commune du Loiret.

Suisse 
 Gy, une commune du canton de Genève.

Code 
Le code GY ou gy peut représenter :
 .gy, le Guyana (domaine de premier niveau d'Internet) ;
 GY, le Guyana, selon :
 la norme ISO 3166-1 alpha-2,
 la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 GY, Guyana Airways 2000 (code AITA).
 GY est aussi le code AITA de Gabon Airlines, une ancienne compagnie aérienne.

Code